Contra Nós Ninguém Será é um álbum solo do cantor de rap Edi Rock, integrante do grupo Racionais MC's. Foi lançado em 2013 e possui vinte e três faixas. Aos 42 anos, conhecido como Edi Rock, ele anuncia a volta aos estúdios com seu grupo, Racionais MC's, para 2014. Antes disso, lança seu álbum solo, "Contra Nós Ninguém Será", e vê o rap passar por uma evolução natural. O novo disco do integrante dos Racionais não tem participações apenas de figuras ligadas ao rap. A lista com mais de 40 participantes conta com Seu Jorge em "That's My Way", Alexandre Carlo, do Natiruts, Falcão, de O Rappa em "Abrem-se os Caminhos", Marina de La Riva em "Voltarei Para Você", entre outros. Na linha do rap, Edi Rock contou com o apoio de nomes como Don Pixote, Dexter, Ndee Naldinho e DJ Cia. Os parceiros de Racionais MC's, Mano Brown, Ice Blue e KL Jay, aparecem em "Homem Invisível" e "Tá na Chuva", respectivamente. Helião em "Selva de Pedra" e Sandrão em "Você Não Pode se Enganar" representam o RZO. O disco, que levou seis anos para ficar pronto, será lançado também em vinil e terá duas faixas que ficaram de fora do CD: um blues e um samba gravado com o Quinteto em Branco e Preto.

Faixas

Ficha técnica e créditos

Álbuns de 2013
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de rap
Álbuns de blues
Edi Rock